Das National League Wild Card Playoff 2016 war das Spiel zwischen den beiden Wild-Card-Gewinnern der National League Baseball. Der Sieger dieses Spieles tritt in den National League Division Series 2016 gegen den besten Divisionsieger der NL an. Es wurde nur ein Spiel ausgetragen, dieses fand am 5. Oktober 2016 statt.
Als Heimteam des Wildcard-Games wurden die New York Mets bestimmt, da sie in der regulären Saison 4 mal gegen die San Francisco Giants gewannen, bei 3 Niederlagen. Diese Tiebreak-Rule musste angewendet werden, da beide Teams die reguläre Saison mit dem identischen Score von 87–75 beendeten.

Die Paarung lautete:
 New York Mets (Zweiter NL East, 87–75) gegen San Francisco Giants (Zweiter NL West, 87–75)

Weiterer Verbleib in der Postseason 
Siehe Hauptartikel: MLB 2016, ALWC 2016, NLDS 2016, ALDS 2016, NLCS 2016, ALCS 2016, World Series 2016

Spielzusammenfassung 

Mittwoch, 5. Oktober 2016, 20:00 EDT im Citi Field in New York City, New York

Einzelnachweise 

2016
Baseball 2016
Sportveranstaltung in Queens
New York Mets
San Francisco Giants